Flagler steht für

 ein County in Florida, USA, Flagler County
 eine Stadt in diesem County, Flagler Beach
 Flagler (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 die Whiskybrennerei Glen Flagler
 Flagler Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Flagler ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Morrison Flagler (1830–1913), US-amerikanischer Eisenbahnpionier
 Thomas T. Flagler (1811–1897), US-amerikanischer Politiker
 Randy Flagler (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler.